El término RDOC puede referirse a:

 RDoc (informática), generador de documentación de Ruby.
 RDoC (Psiquiatría), proyecto del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos (NIMH) que propone una nueva organización sistemática de la investigación en salud mental.